Владимир Степанович Власов  (23 декабря 1962, Калуга) — российский футбольный арбитр.
Воспитанник ДЮСШ Спас-Деменска. Играл на позиции нападающего за калужский «Авангард/Турбостроитель» в турнирах КФК в первенстве СССР.

В 1992 году в составе «Турбостроителя» играл во втором дивизионе России. По окончании сезона завершил карьеру игрока.

Работал арбитром с 1995 года. В 2002—2004 годах был главным судьёй на девятнадцати матчах российского высшего дивизиона. Завершил карьеру арбитра по окончании сезона 2006 года.

Ссылки 
 Владимир Власов на сайте  news.sportbox.ru 
 

Футбольные судьи России
Игроки ФК «Турбостроитель» Калуга
Футболисты СССР
Футболисты России